Тимкино — топоним в России:
 Тимкино — деревня в Пижанском районе Кировской области;
 Тимкино — село в Нижнеколымском районе Якутии;
 Русское Тимкино — деревня в Уржумском районе Кировской области.